Pertti Kurikan Nimipäivät (PKN) — фінський музичний панк-гурт. Заснований у 2009 році. У 2015 році будуть представляти Фінляндію на Євробаченні 2015.

Дискографія

Збірники 
 2012 Kuus kuppia kahvia ja yks kokis (Airiston Punk-levyt)
 2012 Sikakovapaketti
 2013 Coffee Not Tea (Constant Flux)
 2015 The Best of Greatest Hits (Epic Records)

Сингли 
 2010 Ei yhteiskunta yhtä miestä kaipaa (Airiston Punk-levyt/Red Lounge Records)
 2011 Osaa eläimetkin pieree (Mauski Records/Punk & Pillu)
 2011 Päättäjä on pettäjä (Hikinauhat Records)
 2012 Asuntolaelämää (Airiston Punk-levyt)
 2013 Jarmo (Airiston Punk-levyt/Punk & Pillu)
 2014 Mongoloidi (Hikinauhat Records)
 2014 Me ollaan runkkareita (JT Classics)
 2015 Aina mun pitää (Sony Music)
 2015 Mies haisee (Mauski Records/Punk & Pillu)

Цікаві факти 
У всіх учасників групи Синдром Дауна.

Примітки

Посилання 

 Yhtyeen Myspace-sivut .
 Airiston Punk-levyt .
 Red Lounge Records .
 Kovasikajuttu-elokuvan kotisivut.
 Pertti Kurikan Nimipäivät Ylen Elävässä arkistossa .
 Pertti Kurikan Nimipäivät Finnmusic.net-tietokannassa .
 HS — Nytpedia: Tällainen yhtye on Pertti Kurikan Nimipäivät .

Фінські музичні гурти
Учасники Євробачення 2015